Studio Building – edificio di Berkeley, in California (Stati Uniti d'America)
 Studio Building – edificio di Boston, nel Massachusetts (Stati Uniti d'America)
 Studio Building – edificio di New York, nell'omonimo stato (Stati Uniti d'America)
 Studio Building – edificio di Portland, nell'Oregon (Stati Uniti d'America)
 Studio Building – edificio di Toronto, nell'Ontario (Canada)